Сајулита има више значења:

 Сајулита (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сајулита (Сиватлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сајулита (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику